Рома́н Александрович Жда́нов (род. 30 июня 1998 года, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия) — российский пловец — паралимпиец. Многократный чемпион и призёр чемпионатов мира, рекордсмен чемпионата мира, многократный призёр чемпионатов Европы. Мастер спорта России международного класса по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Паралимпийский чемпион Токио 2020. Знаменосец Сборной страны на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио.

Достижения 

 2014 — Бронзовый призер чемпионата Европы в плавании 50 м на спине
 2014 — Бронзовый призер чемпионата Европы в плавании 200 м в комплексе
 2014 — Бронзовый призер чемпионата Европы в эстафете
 2014 — Бронзовый призер чемпионата Европы в комплексной эстафете
 2015 — Победитель Всемирных игр в плавании 200 м вольным стилем
 2015 — Победитель Всемирных игр в плавании 150 м в комплексе
 2015 — Победитель Всемирных игр в плавании 50 м вольным стилем
 2015 — Победитель Всемирных игр в плавании 50 м на спине
 2015 — Серебряный призер чемпионата мира в плавании 100 м вольным стилем
 2015 — Серебряный призер чемпионата мира в плавании 200 м вольным стилем
 2015 — Победитель чемпионата мира в плавании 50 м на спине
 2015, 2019 — Победитель чемпионата мира в плавании 150 м в комплексе
 2015, 2019 — Бронзовый призер чемпионата мира в смешанной эстафете
 2019 — Победитель чемпионата мира в плавании 100 м вольным стилем
 2019 — Бронзовый призер чемпионата мира в плавании 50 м на спине
 2021 — Победитель Паралимпийских игр в плавании 50 м брассом
 2021 — Победитель Паралимпийских игр в плавании 50 м на спине
 2021 — Победитель Паралимпийских игр в плавании 150 м в комплексе
 2021 — Бронзовый призер Паралимпийских игр в плавании 100 м вольным стилем
 2021 — Бронзовый призер Паралимпийских игр в плавании 200 м вольным стилем

Интересные факты 
 Кумиром паралимпиец считает американского пловца, многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.

Награды 
 Орден Дружбы (2021) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.
Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 сентября 2016 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения..
 Мастер спорта России международного класса (2015).

Примечания

Ссылки 
 Роман Жданов — профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета.

Мастера спорта России международного класса
Пловцы России
Чемпионы мира по плаванию (МПК)
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2020 года